19-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 2011 году в Лондоне (Англия).

Общий медальный зачёт 

  — Серебряная медаль, завоеванная Великобританией, была достигнута за счет пары в миксте, представленная из Англии и Шотландии соответственно.

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте bwfbadminton.org
 Чемпионат мира на сайте tournamentsoftware.com

Чемпионаты мира в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные соревнования по бадминтону в Великобритании
2011 год в Лондоне